Якоб Георг Агард (8 грудня 1813 — 17 січня 1901) — шведський ботанік, альголог.

Син Карла Адольфа Агарда, автор багатьох творів з ботаніки, відомий особливо працями з вивчення водоростей. З 1854 до 1879 року професор ботаніки у Лундському університеті.

Агард продовжував поповнювати багату колекцію водоростей, яка перейшла до нього у спадок від батька.

У 1849 році Агар був обраний членом Шведської королівської академії наук, у 1878 році — іноземним почесним членом Американської академії мистецтв і наук.

Основні праці 
  1835
  Лунд, 1839
  1842.
  1844.
  1848–1863. (4 vol.)
  1858. (2 vol.)
  1860.
  1872.
  1885.
  1889.

Примітки 

Шведські ботаніки
Шведські альгологи
Члени Шведської королівської академії наук
Члени-кореспонденти Французької академії наук